Le nom de Cournault est porté par un certain nombre de personnalités françaises dont :
 Charles Cournault, archéologue et peintre français ;
 Étienne Cournault, artiste peintre français, petit-fils du précédent ;
 Charles-Henri Cournault, homme politique français.

Homonymie de patronyme